

Patronyme 
 Jean-Baptiste Genis de Beaupuy (1776- ), homme politique français.
 René Genis (1922-2004), peintre et graveur français.

Toponyme 
 Genis, orthographe du nom de la commune de Génis sur la carte de Cassini représentant la France entre 1756 et 1789.
 Canton de Genis, ancien canton français du département de la Dordogne.

Comics 
 Genis-Vell (1993), personnage de fiction de l'univers de Marvel Comics.

Voir aussi